Un cocktail est une recette de boisson, confectionnée à partir d'ingrédients de nature diverses.
 Un cocktail, ou cocktail party, est une réception où des cocktails sont servis.
 Une sauce cocktail est une sauce à base de ketchup et de mayonnaise.

Botanique 
 Cocktail,  cultivar de rosier.

Cinéma 
 Cocktail, film américain de Roger Donaldson sorti en  1988 ;
 Cocktail (Boon chui yan gaan), film hongkongais d’Herman Yau sorti en 2006 ;
 Cocktail, film indien, d’Homi Adajania sorti en 2012.

Musique 
 Cocktail Chic, groupe de quatre chanteuses qui a représenté la France à l'Eurovision en 1986 ; 
 Cocktail, album du groupe Belanova sorti en 2003 ;
 Cocktail de douceur, album de la chanteuse québécoise Nicole Martin sorti en 2010.
 Cocktail Bananas, groupe de musique anti-folk bordelais.

Radio 
 Cocktail FM, radio régionale qui diffusait en Normandie ;
 Radio Cocktail, radio d'information, diffusant en MF à Paris en 1981 et 1982.

Télévision 
 Cocktails, dix-huitième épisode de la saison 3 de The Office diffusé en 2007.

Articles connexes  
 Cocktail officiel de l'IBA, est un cocktail sélectionné par l'International Bartenders Association pour le concours mondial de cocktail ;
 Cocktail & Culture, association française qui a pour objectif de promouvoir la culture ;
 Cocktail Jet, cheval de course, vainqueur du Prix d'Amérique en 1996 ;
 Cocktail Molotov, arme incendiaire artisanale ;
 Effet cocktail party, en sciences.